Марс-сюр-Альє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 17 км на південь від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 269,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Марс-сюр-Альє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марс-сюр-Альє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр